

Patronymes 

 Louis Alexandre de Corancez (1770-1832) : orientaliste français;
 Marie-Julie de Corancez (1780-1849) : femme de lettres française;
 Olivier de Corancez (1734-1810) : écrivain français, père des précédents.

Toponyme 

 Corancez : commune française située dans le département d'Eure-et-Loir en région Centre-Val de Loire.